Wacław Andrzej Martyniuk (Bytom, 1949. november 10. –) lengyel politikus és szakszervezeti alkalmazott. 1991 és 2011 között a Sejm, a lengyel parlament tagja volt. 2005-ben 11 339 szavazattal nyerte meg a gliwicei 29. választókörzetet.

Jegyzetek

További információk 
Adatlapja

1949-ben született személyek
Bytomiak
Lengyelországi politikusok
Élő személyek